De Tommasi – cognome italiano
 Claudio De Tommasi – disc jockey, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano
 Claudio De Tommasi – allenatore di calcio e calciatore italiano

Pagine correlate 
Tommasi
Di Tommaso
De Tomaso (disambigua)